Вади́м Бо́йко:
 
 Бойко, Вадим Вадимович (род. 1975) — милицейский прапорщик ГУВД по Санкт-Петербургу («Жемчужный прапорщик»).
 Бойко, Вадим Владимирович (род. 1978) — белорусский футболист.
 Бойко, Вадим Григорьевич (1951—2005) — советский и украинский поэт, драматург, прозаик, переводчик.
 Бойко, Вадим Леонидович (1962—1992) — украинский журналист и государственный деятель, депутат Верховной Рады Украины I созыва.